Cho Min-ho (en ), né le  à Séoul (Corée du Sud) et mort le  dans la même ville, est un joueur professionnel sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur sud-coréen entamant sa carrière professionnelle avec le Anyang Halla en 2009-2010. Il aida son équipe à remporter le championnat lors de cette première saison.
Cho meurt à Séoul d'un cancer du poumon le 15 juin 2022.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||14 ||30 ||44 ||26 ||9 ||3 ||4 ||7 ||8
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||18 ||26 ||44 ||30 ||4 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
| 2011-2012 || Anyang Halla || Asia League || 29 || 14 || 13 || 27 || 12 || 5 || 2 || 1 || 3 || 18
|-
| 2012-2013 || Anyang Halla || Asia League || 33 || 14 || 26 || 40 || 14 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2013-2014 || Daemyung Sangmu || Asia League || 40 || 14 || 42 || 56 || 85 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2014-2015 || Daemyung Sangmu || Asia League || 38 || 13 || 44 || 57 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Anyang Halla || Asia League || 48 || 12 || 48 || 60 || 46 || 8 || 4 || 2 || 6 || 14
|-
| 2016-2017 || Anyang Halla || Asia League || 48 || 10 || 38 || 48 || 38 || 6 || 3 || 3 || 6 || 2
|-
| 2017-2018 || Anyang Halla || Asia League || 24 ||3 ||	13 ||	16 ||	6 ||8 || 1 ||	4 || 5 || 10
|-
| 2018-2019 || Anyang Halla || Asia League || 25 ||4 ||	17 || 21 || 2 ||4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2019-2020 || Anyang Halla || Asia League || 36 ||8 ||	27 || 35 || 34 ||3 || 2 || 1 || 3 || 2

Internationales 

|2004 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans Div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6 ||align="left"| du Groupe B
|-
|2005 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans Div. 2 || 5 || 12 || 8 || 20 || 4 ||align="left"| du Groupe A
|-
|2008 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde Div. 1 || 5 || 3 || 1 || 4 || 0 ||align="left"| du Groupe A
|- 
|2010 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde Div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 8 ||align="left"| du Groupe B
|-
| 2011 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Jeux asiatiques || 4 || 5 || 4 || 9 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze
|- 
|2011 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde Div. 1 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"| du Groupe A
|- 
|2012 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde Div. 1B || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"|
|-
| 2012 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"| du Groupe J
|- 
|2013 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde Div. 1A || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 ||align="left"|
|- 
|2014 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde Div. 1A || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 ||align="left"|
|- 
|2015 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde Div. 1B || 5 || 3 || 2 || 5 || 2 ||align="left"|
|- 
|2016 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde Div. 1A || 5 || 0 || 3 || 3 || 2 ||align="left"|
|-
| 2017 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Jeux asiatiques || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"| Médaille d'argent
|- 
|2017 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde Div. 1A || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"|
|- 
|2018 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|

Notes et références

Liens externes 

 

Naissance à Séoul
Naissance en janvier 1987
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Anyang Halla
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Décès à 35 ans
Décès à Séoul
Décès en juin 2022